Andrew Onderdonk (1848-1905), entrepreneur en construction américain 
  (1791-1851), évêque américain du diocèse de New York,
  (1789-1858), évêque américain du , 
 Julian Onderdonk (1882-1922), peintre américain,
  (1852-1917), peintre américain.

Patronyme anglais